En Pologne, Rdutów peut faire référence à :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Rdutów, un village.

dans la voïvodie de Łódź
 Rdutów, un village du powiat de Kutno.